Ханна Харпер () — британская эротическая модель, порноактриса и кинорежиссёр. Обладательница звания «Киска месяца» (Pet of the Month) в апреле 2002 года по версии журнала «Penthouse».

Биография 
Ханна Харпер родилась 4 июля 1982 года в , небольшом рыбацком городе графства Девон (Великобритания). Детство Ханны прошло там же, в Бриксхеме, где её родители работали в местных домах отдыха. Ещё в школе Харпер принимала активное участие в различных театральных постановках, увлекалась танцами. Позже Ханна поступила в местный колледж () на факультет психологии (A-level, после сдачи экзамена на который получила сертификат, позволяющий поступить в университет). Одновременно с учёбой Ханна подрабатывала администратором в гостинице, барменом, официанткой

В 2001 году Ханна Харпер по приглашению своего первого мужа переехала в Лондон, где начала карьеру модели. Через год Харпер переехала в Лос-Анджелес, где снималась в любительских порно-видео, прежде чем начать с работать  над своим первым профессиональным фильмом. В Америке Ханна заключила контракты с компаниями Legend Entertainment и Sin City Video. Периодически сотрудничала с агентством LA Direct Models, основанным её бойфрендом, британским порноактёром Беном Инглишем. Сотрудничество продолжалось до середины 2004 года, пока Харпер и Инглиш не расстались (не исключено, что разрыв произошёл потому, что помимо Бена Ханна имела отношения с порноактрисой Мэри Кэри).

В апреле 2002 года Ханна Харпер становится обладательницей звания «Киска месяца». Фотографии Харпер появлялись на обложках в таких журналах, как «High Society», «Hustler» (на обложке майского номера 2001 года), «Club Confidential» (июнь 2004 года) и «Club International» (июль 2004 года). Некоторое время Ханна даже вела авторскую колонку «Harper’s Bizarre» в журнале «AVN Insider», а в 2004 году попробовала себя в роли кинорежиссёра.

В конце 2006 года Харпер расторгла контракт с Sin City, и все дальнейшие её работы имели упор на эротику, а не порнографию. Также Ханна продолжила образование по курсу психологии. В 2009 году снялась в низкобюджетном фильме ужасов «Ракообразное» (Crustacean).

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Ханны Харпер.
 
 Ханна Харпер на сайте Internet Adult Film Database.
 Ханна Харпер на сайте Adult Film Database.
 Ханна Харпер на сайте AVN Magazine.

Порноактрисы Великобритании
Penthouse Pets
Hustler
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами